Marder steht für:

 Marder (Mustelidae), Säugetierfamilie
 Echte Marder (Martes), Gattung innerhalb der Marderfamilie
 Marder (Stamm), ein antiker iranischer Volksstamm

Waffen:
 Schützenpanzer der Bundeswehr:
 Marder (Schützenpanzer)
 Marder 2 (Projekt)
 Selbstfahrlafetten bzw. Panzerjäger der Wehrmacht:
 Marder I
 Marder II
 Marder III
 Marder (bemannter Torpedo), deutscher bemannter Torpedo im Zweiten Weltkrieg

Marder ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Marder (* 1983), US-amerikanischer Sänger, Filmkomponist und Drehbuchautor
 Andrés Marder (* 1969), deutscher Kameramann
 Arthur Marder (1910–1980), US-amerikanischer Historiker
 Darius Marder (* 1974), US-amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Elpida Hadjidaki-Marder (* 1948), griechische Unterwasserarchäologin
 Eve Marder (* 1948), US-amerikanische Neurobiologin
 Marc Marder (* 1955), US-amerikanischer Komponist und Kontrabassist
 Marlene Marder (1954–2016), Schweizer Punk-Gitarristin
 Murray Marder († 2013), US-amerikanischer Journalist
 Rebecca Marder (* 1995), französisch-US-amerikanische Schauspielerin